Medio Guadalquivir puede referirse a los siguientes lugares de Andalucía (España):

Curso medio del río Guadalquivir;
Comarca del Valle Medio del Guadalquivir, en la provincia de Córdoba.